Mülleneisen ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Mülleneisen, deutscher Kameramann
  
 Liz Mülleneisen (* 1956), deutsche Grafikerin